Вадим Олегович Струневич (; род. 24 ноября 1982 года) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Он окончил факультет менеджмента .

Является директором Дочернего предприятия «Производственно-техническое агентство».

Был руководителем ООО «М.Д. Групп» и .

Занимал должность директора по экономике и финансам Государственного предприятия «Киевский ремонтный завод «Радиан».

Струневич работал специалистом первой категории отдела экономического анализа и финансового мониторинга Департамента экономической и хозяйственной деятельности Центрального аппарата Министерства обороны Украины.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 40 в списке. На время выборов: директор ГП «Производственно-техническая фирма», беспартийный. Проживает в Киеве.

Заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Член группы по межпарламентским связям с Черногорией, член группы по межпарламентским связям с Канадой.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники вузов Киева
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»